Чемпионат Словакии по фигурному катанию (, ) — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди словацких фигуристов. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

В 2007 и 2008 годах, для экономии денежных средств и в связи с малым количеством спортсменов, чемпионат проводился совместно с чемпионатом Чехии, а в 2009 году к турниру присоединились спортсмены Польши, а затем и спортсмены Венгрии. И теперь турниры проходят поочерёдно в каждой из стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары 

 В 2003 году словацкая спортивная пара Мария Герассименко и Владимир Футас соревновалась в чемпионате Чехии.

Танцы

Примечания

Ссылки 
 2012 Результаты объединённого чешского, польского и словацкого чемпионатов
 2011 Результаты объединённого чешского, польского и словацкого чемпионатов
 2010 Результаты объединённого чешского, польского и словацкого чемпионатов
 2009 Результаты объединённого чешского, польского и словацкого чемпионатов
 
 2004 год Результаты
 2002 год Результаты
 2001 год Результаты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигурное катание в Словакии
Словакия
Чемпионаты Словакии